A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az úszás női 100 méteres pillangóúszás  versenyszámát  augusztus 9. és 11. között tartották Pekingi Nemzeti Vízi Központban. 

A kvalifikációs idő (A-szint) 59,35 és (B-szint) 1:01,43 volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Az összesített eredmények alapján a legjobb időeredménnyel rendelkező 16 úszó jutott az elődöntőbe.

Elődöntő
Az összesített eredmények alapján a legjobb időeredménnyel rendelkező 8 úszó jutott a döntőbe.

Döntő

Források 
 

NP100